A Voyager (angolul: utazó) jelentései:

 A NASA Voyager-programja
 Voyager–1 űrszonda
 Voyager–2 űrszonda
 Voyager csillagközi küldetés a Voyager-program meghosszabbítása
 A Star Trek negyedik tv-sorozata, a Voyager
 Az ebben szereplő űrhajó, a USS Voyager NCC-74656
 Voyager webböngésző
 Voyager, angol együttese
 Voyager, ausztrál progresszív metal együttes
 Mike Oldfield 1996-os Voyager című nagylemeze
 Voyageur, az Enigma albuma